A Change Is Gonna Come — дебютный альбом американской певицы Лилы Джеймс, выпущенный в США 21 июня 2005 года. Он занял 18-ю строчку в американском чарте Billboard 200. В первую неделю было продано 15 000 экземпляров альбома; через четыре месяца тираж составил 180 000 экземпляров. Включает перепевки знаменитых песен, включая A Change Is Gonna Come Сэма Кука.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Лилы Джеймс